Glen Johnson (1969) jamaicai ökölvívó
 Glen Johnson (1984) angol labdarúgó